Рубе́ц () — плотное соединительнотканное образование, возникшее вследствие регенерации тканей после хирургического вмешательства, повреждения или воспаления (например, на коже после заживления раны, в двенадцатиперстной кишке после заживления язвы, или в миокарде после инфаркта).

Рубцовая ткань состоит преимущественно из коллагена и отличается от тканей, которые она замещает, пониженными функциональными свойствами. Например, рубцы на коже более чувствительны к ультрафиолетовому излучению, и в них не восстанавливаются потовые железы и волосяные фолликулы, а рубец в сердечной мышце после инфаркта миокарда не участвует в сокращении сердца и может приводить к сердечной недостаточности. Некоторые ткани, например — костная, способны в значительной мере восстанавливать свою структуру и функцию после повреждения.

Рубцы на коже подразделяются на нормотрофические (вровень с окружающей кожей), атрофические (западающие, ниже уровня кожи), гипертрофические (возвышающиеся) и келоидные (массивные разрастания рубцовой ткани). Гипертрофические и келоидные рубцы (или келоиды) объединяются в группу патологических рубцов.

Шрам 

Шрам () — в русском языке шрамом в бытовой речи называют рубец на коже, обычно линейный, от зажившей раны.

В криминалистике шрам является одной из особых примет, может быть использован для идентификации личности.

Лечение 
Существуют различные методы лечения свежих, и коррекции старых рубцов (шрамов), в зависимости от их вида.

См. также 
 Шрамирование
 Келоидный рубец

Ссылки 
 Игорь Сафонов. Лечение и коррекция рубцов. Атлас. МЕДпресс 2015. ISBN 5000302281, ISBN-13(EAN): 9785000302286

Соединительная ткань
Патологическая анатомия
Патогистология